Der Championnat National du Benin 2021 war die 41. Saison der höchsten beninischen Spielklasse im Fußball. Es nahmen 34 Mannschaften teil, die zunächst in vier Gruppen je zwei Mal gegeneinander antraten. Im Anschluss spielten die drei besten Mannschaften einer Gruppe in den Championship Playoff (Super Ligue Pro) je zwei Mal gegen die Mannschaften aus den anderen Vorrundengruppen, um so den Meister zu bestimmen. Die Saison begann am 30. Januar 2021 und endete mit dem 18. Spieltag der Meisterschafts-Playoffs am 30. Juni desselben Jahres. Als Meister setzte sich Loto FC durch.

Tabelle

Vorrunde

Zone A (Nord)

Zone B (Centre et Sud-Ouest)

Zone C (Atlantique-Littoral)

Zone D

Endrunde

Championship-Playoff

Bottom-Playoff

Zone A/B (Nord et Centre)

Zone C/D (Sud)

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Benin
Fußballsaison 2021